Cloverdale Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cloverdale Lake (Michigan), im Barry County
 Cloverdale Lake (Minnesota), im Washington County